Die TBL-Saison 2006/07 ist die 41. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi. Die reguläre Saison begann am 6. Oktober 2006 und endete am 24. April 2007. 16 Teams, wobei jedes 30 Spiele absolvierte, nahmen daran teil. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, die am 4. Mai 2007 begannen und am 1. Juni abgeschlossen wurden. Der diesjährige Meister wurde Fenerbahçe Ülkerspor.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 2007 
Das Viertel- und Halbfinale wird in den Play-off-Runden im Best-of-Five-Modus gespielt.
Das Finale im Best-of-Seven-Modus.

Meister 
 Fenerbahçe Ülker

2006
Basketballsaison 2006/07